Ferdinand Habsburský, kníže z Asturie (4. prosince 1571 – 18. listopadu 1578) byl knížetem z Asturie a také prvním společným synem Filipa II. Španělského a jeho čtvrté a poslední manželky Anny Habsburské. Jeho prarodiče z matčiny strany byli Maxmilián II. Habsburský a Marie Španělská.

Po narození byl jmenován knížetem z Asturie, protože jeho starší bratr Karel Španělský zemřel tři roky před jeho narozením. Ferdinand zemřel velmi mladý, ve věku šesti let, po jeho smrti se knížetem z Asturie stal jeho mladší bratr Diego Felix.

Vývod předků

Externí odkazy 
 
 Infant Ferdinand na stránkách Genealogie.euweb

Ferdinand
Ferdinand
Ferdinand
Ferdinand
Ferdinand
Narození 4. prosince
Narození v roce 1571
Úmrtí 18. listopadu
Úmrtí v roce 1578
Muži
Narození v Madridu
Habsburkové v 16. století